Tilitschejew () ist der Familienname folgender Personen:
 Jewgeni Sergejewitsch Tilitschejew (1946–2021), russischer Schauspieler und Operettensänger
 Wjatscheslaw Sergejewitsch Tilitschejew (* 1994), russischer Schachspieler